Brits steht für:

 Brits (Südafrika), eine Stadt in der Provinz Nordwest in Südafrika

Brits ist der Familienname folgender Personen:

 Grant Brits (* 1987), australischer Schwimmer
 Jean-Pierre Brits (* 1991), südafrikanischer Squashspieler
 Okkert Brits (* 1973), südafrikanischer Stabhochspringer
 Schalk Brits (* 1981), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Tazmin Brits (* 1991), südafrikanische Cricketspielerin